Municipio de Kimball puede referirse a:

 Municipio de Kimball (condado de Jackson, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Kimball (condado de St. Clair, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de St. Clair
 Municipio de Kimball (condado de Brule, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brule.